Der Begriff Möbelpacker steht für:

 den Ausbildungsberuf Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
 die Firmen, die solche Mitarbeiter beschäftigen: Umzugsunternehmen